Gołębiewko bezeichnet Orte in Polen:
 Gołębiewko (Gruta) (dt. Taubendorf), ein Dorf der Gmina Gruta in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern 
 Gołębiewko (Trąbki Wielkie) (dt. Kleingolmkau), ein Dorf der Gmina Trąbki Wielkie in der Woiwodschaft Pommern